Amykos (, latinisiert Amycus) steht für:

griechische Mythologie:
 Amykos (Sohn des Poseidon) und der Nymphe Melie, König der Bebryker
 Amykos (Kentaur), Sohn des Ophion und Gast auf der Hochzeit des Peirithoos
 Amykos (Gatte der Theano), Vater des Mimas
 Amykos (Sohn des Priamos), Gefährte des Aeneas
 Amykos (Wahrsager), möglicherweise identisch mit Ampykos
 Amykos (Sohn des Talos), ein Kreter

weitere Bedeutungen:
 (55576) Amycus, ein Asteroid der Zentauren
 USS Amycus, ein Schiff der US-Navy im Zweiten Weltkrieg
 Amycus Carrow, eine Figur aus den Harry-Potter-Romanen